Rosarios puede referirse a:

 el plural de rosario; o
 la planta Arrhenatherum elatius.